Ludwig Beckhaus ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Beckhaus (Verwaltungsjurist) (1887–1957), deutscher Verwaltungsjurist
 Ludwig Friedrich Franz Beckhaus (1853–1936), deutscher Verwaltungsjurist und Finanzbeamter